Kutscher steht für:
 Kutscher, Lenker eines Pferdewagens oder einer Kutsche

Kutscher  ist der Familienname folgender Personen:
 Artur Kutscher (1878–1960), deutscher Literatur- und Theaterwissenschaftler
 Dmytro Kutscher (* 1984), Ukrainischer Boxer
 Ernst Kutscher (1909–1974), deutscher Diplomat 

 Fritz Kutscher (Friedrich Kutscher; 1907–1988), deutscher Geologe und Paläontologe
 Gerdt Kutscher (1913–1979), deutscher Lateinamerikanist
 Guido Kutscher (* 1970), deutscher Ruderer
 Günter Kutscher (* vor 1900), deutscher Eishockeyspieler
 Hans Kutscher (1911–1993), deutscher Jurist und Präsident des Europäischen Gerichtshofs
 Horst Kutscher (1931–1963), deutsches Todesopfer an der Berliner Mauer
 Jérôme Kutscher (* 1986), deutsches Model
 Manfred Kutscher (* 1943), deutscher Fossiliensammler
 Marco Kutscher (* 1975), deutscher Springreiter
 Martín Kutscher (* 1984), uruguayischer Schwimmer
 Nadia Kutscher (* 1972), deutsche Erziehungswissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Otto Franz Kutscher (1890–1971), deutscher Maler
 Paul Kutscher (* 1977), uruguayischer Schwimmer
 Rotraut Hinderks-Kutscher (1908–1986), deutsche Illustratorin und Autorin von Kinder- und Jugendbüchern
 Silvia Kutscher, deutsche Sprachwissenschaftlerin
 Oleksandr Kutscher (* 1982), ukrainischer Fußballspieler
 Volker Kutscher (* 1962) deutscher Journalist und Schriftsteller
 Vollrad Kutscher (* 1945), deutscher Künstler 
 Wassyl Kutscher (1911–1967), ukrainischer Schriftsteller
 Wilhelm Kutscher (1876–1962), deutscher Verwaltungsjurist
 Wilhelm Kutscher (Richter) (1920–2017), deutscher Richter

Siehe auch:
 Kutcher